Schloss Aubach ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Aubach (Grünau im Almtal) in Grünau im Almtal, Österreich
 Schloss Aubach (Lauf) in Lauf, Deutschland